McVay est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, chanteur et animateur de radio britannique
 (1868-1949), amiral américain de la Première Guerre mondiale
Charles B. McVay III (1898-1968), officier naval américain
Hugh McVay (1766-1837), homme politique américain de l'Alabama
 (1889-1950), joueur de football anglais
 (né en 1931), entraîneur américain de football américain
 (né vers 1940), activiste anti-holocauste americano-canadien
 (1927-2001), musicien et gérant américain
Sean McVay (né en 1986), entraîneur américain de football américain
Swifty McVay (né en 1974), rappeur américain du groupe D12
 (1915-1982), homme politique américain de Floride

Voir aussi
, parc d'État de l'Oregon

Homonymie de patronyme